Ramón Balcells Comas (ur. 1951) – hiszpański żeglarz, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1972.
 Ramón Balcells Rodón (ur. 1919) – hiszpański żeglarz, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952 i 1972.